Lo 00 (doppio zero o zeranta) può essere utilizzato per indicare:
 la farina di grano tenero doppio zero, ideale per preparare dolci
 Robert Parish – cestista che giocava col numero 00
 la cosiddetta licenza di uccidere, distintiva del personaggio di James Bond
 in passato, popolarmente, anche il gabinetto
 Un settore (non sempre presente) denominato doppio zero (00) del gioco della roulette; in genere è di colore verde.